Hösttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hösttjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (3,79 ha)
Hösttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (2,52 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn